Der Begriff Sechserpack bezeichnet:

 Eine Zusammenfassung von sechs Getränkedosen oder -flaschen, meist Bier, siehe Sechserträger.
 Eine Fernsehcomedyserie auf Sat.1, siehe Sechserpack (Fernsehserie)
 eine ehemalige West-Berliner Musikgruppe, die Anfang der 1980 einige Erfolge feierte, siehe Sechserpack (Band)

Siehe auch:
 Sixpack